Buckner kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Buckner (Arkansas)
Buckner (Illinois)
Buckner (Kentucky)
Buckner (Missouri)